Cauer steht für:
 Familie Cauer, deutsche Künstlerfamilie

Cauer ist der Familienname folgender Personen:
 Birgit Cauer (* 1961), deutsche Bildhauerin 
 Detlef Cauer (1889–1918), deutscher Mathematiker
 Eduard Cauer (1823–1881), deutscher Pädagoge, Stadtschulrat in Berlin

 Hanna Cauer (1902–1989), deutsche Bildhauerin und Malerin

 Marie Cauer (1861–1950), deutsche Krankenschwester und Publizistin
 Minna Cauer (1841–1922), deutsche Frauenrechtlerin
 Paul Cauer (1854–1921), deutscher Pädagoge und klassischer Philologe

 Stanislaus Cauer (1867–1943), deutscher Bildhauer und Hochschullehrer
 Wilhelm Cauer (1900–1945), deutscher Mathematiker
 Wilhelm Cauer (Bauingenieur) (1858–1940), deutscher Eisenbahnfachmann

Siehe auch:
 Kauer